«Горизонт» — серия спутников связи на геостационарной орбите, которые предназначались для обеспечения телефонно-телеграфной связи, передачи программ центрального, республиканского и регионального телевидения, а также связи морских судов с береговыми станциями. Разработаны и производились в НПО ПМ начиная с середины 70-х годов XX века.

Всего было запущено 33 аппарата (первый запуск  г., последний запуск  г.). Ещё два запуска были неудачными.

Предназначение и история 
КА «Горизонт» был спроектирован для расширения возможностей космического аппарата двойного назначения «Радуга», так как одного гражданского транспондера этого спутника Министерству связи СССР уже не хватало. Кроме того, был нужен КА, работающий в Ku-диапазоне (14/11 ГГц) для приёма на небольшие антенны.

Четыре новых спутника были выведены на орбиту в 1978—1980 гг. к открытию Олимпиады 1980 года в Москве, в сочетании с «Экранами» они реализовали схему «пятизонового вещания»: территория СССР была разделена на пять вещательных (А, Б, В, Г и М) зон, и на каждую зону транслировался свой (с учетом местного времени либо приближенный к нему) вариант программы Центрального телевидения.

Кроме того, с 1988 г. через «Горизонт» действовала система «Океан» (1,5/1,6 ГГц) для обеспечения связи с подвижными объектами.

В постсоветское время спутники использовались для распределения программ ОРТ и РТР в России от 14° з. д. до 145° в. д. в системе SECAM. Самый мощный транспондер C-диапазона использовался ОРТ, ещё один транспондер на большинстве спутников обслуживал РТР. Спутники использовались также для вещания радиостанций «Радио России» и «Маяк». Региональные ретрансляционные центры принимали эти сигналы с помощью антенн диаметром 7—12 м.

Конструкция 
КА «Горизонт» спроектированы на базе спутниковой платформы КАУР-3, оснащались шестью транспондерами C-диапазона и одним транспондером Ku-диапазона.

Точки стояния КА «Горизонт» 
 Горизонт-37 (14° з. д.)
 Горизонт-44 (14° в. д.)
 Горизонт-40 (103° в. д.)
 Горизонт-36 (140° в. д.)
 Горизонт-43 (140° в. д.)
 Горизонт-45 (145° в. д.)

Запуски

См. также 
 Телевизионный спутник
 Список геостационарных спутников
 Спутниковая платформа КАУР-3

Ссылки 
 Изображение и технические характеристики серии Горизонт на сайте ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва"
 Технические данные и зоны покрытия на сайте ФГУП «Космическая связь»

Примечания 

Спутники связи
Автоматические космические аппараты
Советские искусственные спутники Земли
Российские искусственные спутники Земли
Космические аппараты, разработанные НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнёва